Il singolare del torneo di tennis GHI Bronx Tennis Classic 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michael Russell che ha battuto in finale Paul Capdeville 6-0, 6-2.

Teste di serie 

 Gilles Müller (quarti di finale)
 Stefano Galvani (primo turno)
 Stefan Koubek (primo turno)
 Benjamin Becker (quarti di finale)

 Assente
 Danai Udomchoke (semifinali)
 Michael Berrer (secondo turno)
 Paul Capdeville (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

GHI Bronx Tennis Classic 2006